Europa der Nationen steht für:

 Europa der Nationen (Fraktion) (EN), Fraktion im Europäischen Parlament
 Europa der Nationen und der Freiheit (ENF), Fraktion im Europäischen Parlament
 Union für das Europa der Nationen (UEN), Fraktion im Europäischen Parlament
 Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit (MENF), europäische Partei
 Allianz für das Europa der Nationen (AEN), europäische Partei

Siehe auch:
 Europa der Vaterländer
 EU-Skepsis
 Europäische Integration
 Europäischer Föderalismus